Целестин — мінерал групи бариту, сульфат стронцію .
 Целестин III (Caelestinus; бл. 1106 — †8 січня 1198 ), сто сімдесят четвертий папа Римський (30 березня 1191 —8 січня 1198) 
 Целестин V Святий Целестин V (Caelestinus; 1215 —†19 травня 1296 ), сто дев'яносто перший папа Римський (7 липня 1294 —13 грудня 1294 ). 
 Целестин IV (Caelestinus; †10 листопада 1241 ) — сто сімдесят восьмий папа Римський .
 Целестин II (Caelestinus; †8 березня 1144 ), сто шістдесят четвертий папа Римський (25 вересня 1143 — 8 березня 1144 ).
 Целестин Чаплич (Celestyn Czaplic; 6 квітня 1723 — † 23 травня 1804, Варшава) — шляхтич руського походження, державний діяч .
 Тадеуш Целестин Ценський (Tadeusz Celestyn Cieński z Cieni herbu Pomian. 6 квітня 1856  — †3 листопада 1925 )  — галицький польський політик та громадський діяч.
Целестин Медович ‎- хорватський художник